terra-novense – abitanti di Terra Nova (Bahia)
terra-novense – abitanti di Terra Nova (Pernambuco)